Maulay steht für:

 Maulay, Gemeinde im Département Vienne, Frankreich

Maulay ist der Name folgender Personen:

 Peter de Maulay († 1241), französischer Ritter
 Maulay, Spitzname von António Manuel Ximenes (1983–2016), osttimoresischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mauley